Gułów ist der Name folgender Dörfer in Polen:

 Gułów (Adamów), Dorf in der Gmina Adamów, Powiat Łukowski, Woiwodschaft Lublin
 Gułów (Wiązów) (deutsch Gaulau), Dorf in der Gmina Wiązów, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Gulow